Rustenburg se poate referi la:

 Rustenburg, oraș în Africa de Sud
 Rustenburg, sat în Olanda
 Rustenburg, cartier din Haga
 Rustenburg, cartier din Amersfoort